Knockin’ on Heaven’s Door (, иносказательно «Быть на пороге смерти») — известная песня Боба Дилана, написанная для саундтрека к фильму «Пэт Гэрретт и Билли Кид». Со временем она была признана классической в творчестве музыканта. Широкую известность Knockin' on Heaven’s Door получила благодаря своим кавер-версиям. Одна из кавер-версий этой песни, исполненная немецкой группой Selig, является саундтреком к одноимённому фильму «Достучаться до небес» 1997 года, названному в честь песни Боба Дилана.

Название песни было использовано в заголовке японского анимационного фильма Cowboy Bebop: The Movie; кроме того, Боб Дилан стал прообразом при создании внешности главного антагониста фильма.

Также его использовал Хидеаки Анно в подзаголовке 24-й серии «Евангелиона» (EPISODE:24' The Beginning and the End, or «Knockin’ on Heaven’s Door»).

Кавер-версии 
Версии «Knockin’ on Heaven’s Door» исполняли такие известные группы и музыканты, как Эрик Клэптон, Боб Марли, Grateful Dead, Брайан Ферри, Guns N’ Roses, Роджер Уотерс из Pink Floyd, U2, Арета Франклин, Уоррен Зивон, Рэнди Кроуфорд, Selig, Аврил Лавин, Bon Jovi, Antony and the Johnsons, The Sisters of Mercy, Nazareth, Leningrad Cowboys, Cat Power, Daniel Lioneye (сайд-проект группы HIM), Монгол Шуудан («Положи меня в кровать»), Tracy Chapman, Хелависа, Raign, Led Zeppelin, Брайан Ферри.

Guns N’ Roses 
С 1987 года группа стала исполнять песню на концертах. Концертная версия первоначально была выпущена на макси-сингле Welcome to the Jungle (в том же году). Студийная версия была записана в 1990 году для фильма «Дни грома», с небольшими изменениями этот вариант вошёл в альбом Use Your Illusion II. Песню в исполнении Guns N’ Roses в целом достаточно тепло встретили и музыкальные критики, и фанаты творчества Боба Дилана. Кавер-версия вошла в сборник хитов группы и регулярно исполняется на концертах.

U2 
Ирландская группа U2 неоднократно исполняла Knockin' on Heaven’s Door на своих концертах. В 2010 году на концерте в Москве U2 играли песню совместно с лидером ДДТ Юрием Шевчуком.

Появление в фильмах

См. также 
 Достучаться до небес (фильм)
 Cowboy Bebop: The Movie

Примечания 

Песни Боба Дилана
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Песни Эрика Клэптона
Песни Роджера Уотерса
Песни Guns N’ Roses
Песни о смерти